Belletti ist der Familienname folgender Personen:

 Giulio Belletti (* 1957), italienischer Volleyballspieler
 Juliano Belletti (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Manuel Belletti (* 1985), italienischer Radrennfahrer